Цончо Христов Родев (8 июня 1926, Провадия — 27 декабря 2011, София) — болгарский писатель-маринист и подводный археолог. Почётный гражданин городов Провадия и Сливен.

Биография 

Сын адвоката, депутата XXIII Народного собрания страны. Сразу после прихода к власти коммунистов в ночь на 9 сентября 1944 года его отец был арестован, затем убит, а впоследствии посмертно приговорён так называемым Народным судом к высшей мере наказания.

Цончо Родев окончил юридический факультет Софийского университета, но работать по специальности, учитывая происхождение, не смог и занялся литературным творчеством.

Автор целого ряда исторических, фантастических и приключенческих произведений, книг на морскую тематику, а также литературы для детей и юношества.

Избранная библиография 
 «Черният конник» (приключенческий роман, 1966, 1978)
 «Съкровището на Лизимах» (сборник рассказов и новелл, 1966)
 «Изпитание» (исторический роман, 1969)
 «Наричаха ме Желязната ръка» (исторический роман, 1975)
 «Светослав Тертер» (биографическая повесть, 1971)
 «Отгласи» (сборник рассказов, 1971)
 «Пещерата на призраците» (новелла, 1972)
 «Човекът без сянка» (1976)
 «Мечът на непримиримите» (исторический роман, 1981)
 «Отмъстителят» (сборник рассказов, 1983)
 «Отвъд Синия праг» (очерк, 1985)
 «Тътени» (исторический роман, 1980) (Сливенската трилогия # 1)
 «Бурята» (исторический роман, 1986) (Сливенската трилогия # 2)
 «Двама против ада» (исторический роман, 1986)
 «Пиратът (С черен лъв на мачтата)» (исторический роман, 1994)
 «Една торба ключове» (сборник рассказов и новелл, 1994)
 «И стана ден» (исторический роман, 1998, 2016) (Сливенската трилогия # 3) .

Один из пионеров болгарской подводной археологии, участник почти двух десятков подводных археологических экспедиций.

Память 
В честь писателя на фасаде здания читальни «Алеко Константинов 1884» в его родном городе Провадия установлена памятная плита.

Ссылки 
 Сбогом на Цончо Родев! 
 Произведения Ц. Родева
 Поставиха паметна плоча на Цончо Родев в Провадия
 

Писатели-фантасты Болгарии
Авторы исторических романов
Авторы приключенческой литературы
Болгарские писатели
Выпускники юридического факультета Софийского университета
Подводные археологи
Писатели-маринисты
Детские писатели Болгарии
Детские писатели по алфавиту
Почётные граждане Сливена